Otto Joachim ist der Name folgender Personen:

* Otto Joachim (Politiker) (1770–1853), dänischer Politiker
 Otto Joachim (Komponist) (1910–2010), deutsch-kanadischer Komponist